Курдистан:
 Этнографические регионы
 Курдистан — этнографическая область на Ближнем Востоке, преимущественно населённая курдами.
 Восточный Курдистан — условное название западных земель Ирана, преимущественно населённых курдами.
 Северный Курдистан — условное название восточных земель Турции, преимущественно населённых курдами.
 Государственные образования
 Южный Курдистан — курдское государственное образование в составе Ирака.
 Западный Курдистан — курдское государственное образование в составе Сирии.
 Араратский Курдистан — самопровозглашённое курдское государство (1927—1930).
 Курдистанский уезд — курдская автономия в СССР (1923—1929) со столицей в городе Лачин.
 Королевство Курдистан — непризнанное государство, существовавшее на территории современного Ирака (1922—1924).
 Административные единицы
 Курдистан (остан) — провинция в Иране.
 Курдистан (эялет) — административная единица в Османской Империи.